Британский сельский костюм () — не совсем народный костюм в европейском и русском понимании, так как в силу исторических причин простолюдины, в том числе и крестьяне, носили одежду, почти не отличавшуюся от одежды высших сословий. Тем не менее у одежды английских крестьян, фермеров и рыбаков сформировался неповторимый стиль одежды, который в середине XIX века восприняли и джентльмены, адаптировав под «высокий» стиль. Одной из первых это сделала , графиня Данмор, которая в 1840-х годах снабдила твидовыми куртками (был использован шотландский «Харрис Твид») своих егерей. Впоследствии, в период конца XIX — середины XX века, этот стиль оказал сильное влияние на мужскую моду, причём не только в самой Великобритании, но и во всём мире, в чём состоит немалая заслуга британской знати, например, будущего короля Эдуарда. В этом и состоит отличие британского сельского костюма от собственно народного костюма. Зато его можно в некоторой степени назвать национальным.

Впоследствии британский сельский костюм был популяризован многими литературными произведениями, фильмами и сериалами, вроде «Аббатство Даунтон», «Дживс и Вустер», «Возвращение в Брайдсхед».

Этот стиль костюма, как правило, используется для занятий на свежем воздухе, требующих сильных нагрузок: при сельскохозяйственных работах, на охоте, рыбалке и занятии спортом.

Основные характеристики 

Так как климат Великобритании довольно прохладный и подвержен осадкам, то цветовая гамма сельского костюма строгая и неяркая, но в то же время мягкая: используются зелёный, коричневый, тёмно-желтый цвета. Костюм характеризуется строгостью линий покроя и спокойными тонами. Все предметы одежды должны быть выдержаны в одном тоне, однако жилет, галстук и носки могут быть и ярко раскрашены. В британском сельском костюме используются грубые, но практичные ткани, такие как твид, вельвет или фланель. Иногда ткань окрашивается в клетчатый или полосатый узор.

Праздничный костюм более яркий, чем повседневный, но светлую одежду одевают редко.

Костюм 
Костюм, как правило, является тройкой, то есть помимо рубашки и штанов предусматривает наличие жилета или безрукавки. Пиджак однобортный, как правило, на трёх пуговицах, для игры в гольф может носиться пиджак на двух, а также имеет разрез сзади и кожаные заплатки на локтях. Карманы пиджака выкроены по косой линии.

Одной из самых характерных черт британского сельского костюма является широкое использование свитеров и вязаных безрукавок. Особо ценятся свитера с острова Гернси, острова Фэйр-Айл в Шотландии и Аранских островов в Ирландии. Рубашка () светлых, но не очень ярких цветов (например, голубой) и часто является клетчатой. Как правило, используется клетка таттерсол (тэтэсол, ), названная по ткани для попон, производившихся компанией, основанной в 1766 году купцом . Рубахи английских селян XVIII-XIX веков шились из льна и хлопка, по покрою они мало отличались от женских: в отличие от женских, они были короче, не украшались вышивкой, у них были узкие длинные рукава, часто с ошлагами.

Чтобы нижние края штанин не пачкались во время работы, крестьяне в XIX-м и начале-середине XX века подвязывали штаны под коленями.

Наряду с привычными всеми длинными штанами могут использоваться и бриджи, например для игры в гольф. Настоящие же английские крестьяне носили бриджи, изготавливавшиеся из грубого сукна или плиса, до начала-середины XIX века. Штаны изготавливаются из вельвета, допустимы джинсы.

Женщины в старину носили поверх рубахи () длинную тёмную юбку и светлый передник длиной до колен. Юбка собиралась у талии в сборки и отделывался по подолу яркой тесьмой или лентой, передник также украшался тесьмой. В прохладную погоду на рубаху надевали тёмную кофту с длинными рукавами и глубоким вырезом, приталенную в талии. На плечи набрасывали шаль с бахромой. Помимо селянок, этот комплекс одежды в XIX веке носили некоторые фабричные работницы.

Верхняя одежда 
Помимо традиционных пальто, в сельском британском костюме используются вощёные куртки () тёмно-серого или чёрного цветов, с отложным кордовым воротом и застёжкой-молнией. Изначально эта куртка была предметов одежды моряков, но позднее она получила распространение и среди крестьян. Она шьётся из хлопка и пропитывается парафином (до 1930-х годов она пропитывалась льняным маслом). Одна из самых известных фирм по производству таких курток является «Barbour», основанная в 1894 году, а в 1974-м году получившая королевский патент. Ввиду климата, тёплую зимнюю одежду, например, шубы и меховые шапки, не носят. Однако, по состоянию на 1960-е годы, женщины часто вынуждены надевать шерстяные пальто, а мужчины — шерстяные рубашки и тёплое бельё.

Рабочей одеждой крестьян, пастухов, возчиков и сельскохозяйственных рабочих (например, занимавшиеся копанием канав и колодцев) юга и центра Англии (и, меньшей степени, Уэльса) в XVII—XIX веках служила надевавшаяся поверх основной одежды широкая, мешковатая и удлинённая (до колен или голени) блуза-балахон () с прямым разрезом и широким отложным воротником (а иногда и с карманами), красившаяся в белый, светло-жёлтый, серый, бежевый, тёмно-зелёный или синий цвета и украшавшаяся узорами (вышивкой льняными нитями в тон, шнурами также в тон, узорами из отверстий) и буфами. Основной функцией блузы служила защита одежды от грязи и пыли, но кроме того, она могла скрывать рваную и поношенную одежду под ней. У многих блуза считалась своего рода модным предметом гардероба, существовали даже праздничные блузы (), помимо праздников, надевавшиеся и во время воскресных походов в церковь. По обычаю, обручённая девушка вышивала своему будущему мужу новую блузу. Шилась блуза на дому из хлопка, прочного и плотного льна, тонкой шерсти или ткани , получавшуюся саржевым переплетением льняных и хлопчатобумажных нитей. Пастухи Фенленда — низины, образовавшейся на востоке центральной Англии после осушения большей части Фенских болот, изготавливали блузы в своих хижинах-времянках во время окота. Рабочая блуза обладала очень простым и в то же время очень архаичным покроем, отдалённо напоминая современный рабочий халат. Рукава в блузах вставлялись очень низко, в нескольких дюймах ниже плеча, на манжетах (если они были) присутствовала сборка для уменьшения ширины и без того широких рукавов. Однако, несмотря на простоту покроя, какого-либо единообразия в английских рабочих блузах нет: в зависимости от местности они различались длиной, характером украшений, и деталями покроя. Выделяют три типа блузы: распашная, застёгивавшаяся на ряд пуговиц до подола; с небольшим вырезом на груди, застёгивавшимся на несколько пуговиц; и застёгивавшаяся на одну пуговицу или вовсе не имевших их (у последнего типа располагались поперёк или вертикально к боковым швам). Узоры на передней поверхности блузы появляются в XIX веке, с 1860-х годов узоры становятся более сложными. В целом рабочая блуза вышла из употребления в конце XIX века(в частности, в 1880-е годы современники с некоторой долей ностальгии отмечают, что молодёжь меньше носит блузы, предпочитая одежду, аналогичную городской, пускай иногда и низкого качества, но считавшуюся более модной), дольше всех носили блузы в таких графствах, как Дорсет, Херфордшир и Вустершир, да и то старики и маленькие мальчики (в Дорсетском музее существует экземпляр льняной блузы, сшитой на рубеже XIX-XX веков для деда дарителя этого экземпляра, когда ему было около трёх лет). Одним из последних задокументированных упоминаний носителей рабочей блузы был умерший в 1911 году сельскохозяйственный рабочий Джеймс Стивенс () из Херфордшира. С другой стороны, упоминаются скончавшийся в 1914 году сельскохозяйственный рабочий и смотритель местной часовни Джон Тёрни () из Букингемшира (его фотопортрет, сделанный в 1910 году, был отправлен Ллойду Джорджу), скончавшийся в том же году собиратель вереска Уильям Джеймс () из Нортгемптона и скончавшийся в 1915 году фермер Джон Редферн () из Дербишира; все трое также носили рабочие блузы до конца жизни. Утверждается также, что некоторые жители Букингемшира донашивали блузы ещё в 1920-е годы. В Фенленде блузы вместе с традиционным пастушеством стали исчезать после Первой Мировой войны, сообщает Диана де Марли () в своём исследовании «Working dress: a history of occupational clothing». Там же говорится, что старые пастухи донашивали блузы вплоть до 1930-х. Тем не менее, в XX веке блуза, после выхода из обихода, ещё оставалась одним из составных элементов стереотипного облика селянина в целом (т.н. ) и жителя Уэст-Кантри в частности, восходящего к XIX веку. Аналогичные блузы бытовали у французов (), датчан, швейцарцев, северных немцев и жителей стран Бенилюкса, и также вышли из обихода в конце XIX-начале XX веков.

С 1860-х до 1920-х годов была популярна куртка «норфолк» (). Она доходила до бёдер, имела несколько складок на груди и спине, кармашки на груди и более широкие карманы на подоле, а также вшитый тканым поясок, который стягивал куртку по талии. Норфолкская куртка была предназначена прежде всего для охоты. Сейчас норфолкская куртка переживает возрождение, но исключительно в женском гардеробе.

В XIX—XX веках был популярен плащ-макинтош, причём он считался исключительно функциональным, а не модным предметом одежды, поэтому в городе его не носили.

Одежда для сна 
В Средневековье в Англии, как и по всей Западной Европе, спали обнажёнными либо в нижнем белье — рубахе, а в случае мужчин и в брэ, подштанниках до колен, позднее укоротившихся. В XVI веке в обиход знати и богатых буржуа, как и мужчин, так и женщин входит ночная рубашка, отличавшаяся от дневной рубахи бо́льшей длиной. Однако бедняки, в том числе и селяне, по большей части всё ещё спали в дневных рубахах, поскольку ночнушки были дорогими, и их могли позволить состоятельные люди. В то же время в обиход входит и ночной колпак (), представлявший собой невысокую и плотно прилегающую к голове шапку с такими же плотными отворотами. У богачей ночные колпаки нередко расшивались растительным орнаментом, а колпаки бедняков были вязаными и лишены подобного рода украшений. В XVIII веке ночные колпаки становятся высокими и мешковатыми, а поля стали больше и свободнее. В XIX же веке ночной колпак становится конусовидной, сужающейся кверху формы, они как и вязались, так и шились, в качестве тканей использовались шёлк и шерсть (шерстяные вязаные колпаки считались менее модными, нежели шёлковые). Ночные колпаки были преимущественно белого цвета, хотя существовали красные и полосатые, а в середине XIX века цветные ночные колпаки были популярнее белых. Нередко ночной колпак оканчивался помпоном или кисточкой, которые также могли быть цветными. Помимо своего прямого предназначения — поддерживания тепла в голове во время сна и защиты от паразитов, ночной колпак в XVI-XVIII веках также был популярным домашним головным убором (в XVIII веке не в последнюю очередь из-за того, что он прикрывал бритую голову, на которую надевался модный в то время парик), знать носила ночные колпаки исключительно дома, а буржуа и ремесленники — также и на улице и во время работы. Женщины в постель надевали чепцы, повязывавшиеся под подбородком. В конце XIX века и ночные колпаки, и ночные чепцы выходят из употребления среди молодёжи и людей среднего возраста, старики и старухи же носят их и в начале XX века.

В XIX веке ночные рубашки прочно заняли своё место в гардеробе как и горожан, так и селян, хотя бедняки всё ещё могли спать в дневной одежде или нижнем белье. Женская ночная рубашка () доходила до пола, обладала стоячим или отложным воротником и длинными рукавами, нередко она украшалась рюшем и кружевами. Мужская же () больше напоминала дневную: она обладала отложным воротником, длинными рукавами, прямым разрезом, застёгивавшимся на несколько пуговиц, а подол, разрезанный по бокам, доходил до колен, икр или лодыжек. Сзади подол мог быть длиннее, чем спереди. В 1890-е годы в Англии появляется пижама, в начале XX века активно вытеснявшая ночную рубашку у мужчин в городах, однако селяне (равно как и многие консервативные горожане и старики) продолжали носить и ночные рубашки в первые десятилетия XX века. Тем не менее, к середине XX века, пижама, наряду с нижним бельём — трусами и майкой, стали единственной одеждой для сна среди мужчин, сохраняя эту позицию до сегодняшнего дня.

Женские же ночные рубашки стали постепенно укорачиваться. Появились модели с короткими рукавами, и без них, на бретельках.

Обувь 
Для британского сельского костюма характерна прочная обувь с толстой подошвой. Это резиновые (а до XX века — кожаные) сапоги и кожаные ботинки-броги, на которые раньше надевались гамаши. Также гамаши надевались крестьянами и с бриджами.

В отличие от других стран Северной и Западной Европы, в Великобритании не носили деревянные башмаки, однако в Средневековье и раннее Новое время носили патены () — деревянные сандалии с кожаными ремешками, надевавшиеся поверх основной обуви.

Головные уборы 
Самым популярным мужским головным убором в британском сельском костюме является кепи (вошедшие в гардероб на рубеже XIX-XX веков), также распространены фетровые шляпы, особенно фасона трильби. Также в британском сельском стиле присутствуют мягкие твидовые шляпы, отдалённо напоминающие традиционную русскую шляпу «гречневик» и являющиеся неформальными. В старину крестьяне также носили мягкие фуражки с козырьком. Охотники XIX века носили шляпу охотника на оленей, представлявший из себя кепи с «ушами», завязывавшимися на подбородке или затылке и изготавливавшийся из полосатой твидовой ткани. Этот головной убор широко известен как шляпа Шерлока Холмса. Другим примером головного убора, прижившегося на селе, но ныне вышедшем из употребления, является шляпа-котелок. Сейчас селяне также носят шерстяные вязаные шапки и бейсболки. Летом носят соломенные панамы (соломенные шляпы были известны и в XIX веке, они были широкополыми и обладали высокой тульей).

Сейчас женщины в большинстве случаев ходят с непокрытой головой или носят соломенные шляпки, украшенные лентами и цветами, и бейсболки. Однако до начала XX века женщины, в основном замужние, носили чепцы. Чепцы, надеваемые при выходе на улицу (), напоминали шляпку-капор и подвязывались под подбородком, они шились на дому. Чепцы были вытеснены косынками, продержавшимися до конца XX века. Также летом носили и вышеупомянутые соломенные шляпки.

Аксессуары 
Наряду с галстуком в британском сельском костюме можно использовать и шейные платки (в частности, яркий шейный платок был отличительной чертой докеров). В прохладную погоду надевается шарф в шотландку.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Герцог Виндзорский и Берти Вустер: la_gatta_ciara — ЖЖ
 Как чистый лорд. Одеваемся в британском стиле — Блог — Albione

Стили одежды
Костюм
Культура Англии
Национальный костюм народов Европы